Leveillina är ett släkte av svampar. Leveillina ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leveillina